Tweer ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Tweer (1893–1916), deutscher Kunstflieger und Flugpionier
 Klaus Tweer (1942–2012), deutscher Kommunalpolitiker (SPD), Landrat des Märkischen Kreises
 Leopold Tweer (1881–1960), deutscher Politiker (NSDAP)
Siehe auch:
Twer